Валерий Анисимов:
 Анисимов, Валерий Викторович (род. 1953) — советский и российский солист балета, балетный педагог.
 Анисимов, Валерий Владимирович (род. 1937) — советский борец, мастер спорта международного класса (1965), чемпион мира по классической борьбе в тяжёлом весе до  (1965).
 Анисимов, Валерий Иванович (1941—2017) — советский и российский актёр.